Э́ммет () — округ в США, штате Айова. На 2000 год численность населения составляла  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Эстервилл.

История 

Округ Эммет был сформирован .

География 

Согласно данным Бюро переписи населения США площадь округа Эммет составляет 1024 км².

Основные шоссе 

  Автострада 4
  Автострада 9
  Автострада 15

Соседние округа 

 Джэксон, Миннесота  (северо-запад)
 Мартин, Миннесота  (северо-восток)
 Коссут  (восток)
 Пало-Алто  (юг)
 Дикинсон  (запад)

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживало  жителей. Среди них 24,1 % составляли дети до 18 лет, 17,9 % люди возрастом более 65 лет. 50,3 % населения составляли женщины.

Национальный состав был следующим: 97,8 % белых, 0,4 % афроамериканцев, 0,5 % представителей коренных народов, 0,5 % азиатов, 6,6 % латиноамериканцев. 0,7 % населения являлись представителями двух или более рас.

Средний доход на душу населения в округе составлял $16619. 12,1 % населения имело доход ниже прожиточного минимума. Средний доход на домохозяйство составлял $42568.

Также 82,2 % взрослого населения имело законченное среднее образование, а 13,0 % имело высшее образование.

Примечания 

Округа Айовы